Kim Joo-Sung (Yangyang, 17 de janeiro de 1966) é um ex-treinador e futebolista sul-coreano. Atuava como meia-atacante. Atualmente trabalha na Associação Coreana de Futebol.

Carreira 
Kim Joo-Sung disputou três Copas do Mundo, e foi eleito três vezes o melhor futebolista do continente asiático em 1989, 1990 e 1991, todas elas jogando pelo Daewoo Royals.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do Busan IPark
Futebolistas do VfL Bochum
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1986
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988
Futebolistas olímpicos da Coreia do Sul
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994